Экехрат () — знатный македонянин, брат царя Македонии Антигона III Досона.

Родителями Эхекрата были Деметрий Красивый и Олимпиада, дочь Поликлета из Ларисы. Сыном Экехрата был Антигон, претендент на македонский престол после гибели младшего сына  Филиппа V Македонского Деметрия, казнённый по распоряжению Персея.

Литература 
Первичные источники
 Тит Ливий. Хроника (XL.54)

Исследования
 

Антигониды
Персоналии III века до н. э.